10 Years steht für:

 10 Years (Band), eine US-amerikanische Rockband 
 10 Years (Lied), ein englischsprachiger Popsong des isländischen Sängers Daði Freyr
 10 Years (Album), ein Jazzalbum von Charles Owens
 10 Years (Film), ein dystopischer Film aus Hongkong aus dem Jahr 2015 

Siehe auch:
 10 Years Younger